Seznam polkov z zaporedno številko 198.

Seznam 
 Pehotni
 198. strelski polk (ZSSR)
 198. pehotni polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 198. oklepni polk (ZDA)
 198. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 198. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 198. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi